12-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2000/2001 — турнир среди 12 клубов Высшей лиги.

Чемпионом во 2-й раз подряд стало кутаисское «Торпедо», опередившее на 3 очка серебряного призёра — столичный « Локомотив». Третье место заняло тбилисское «Динамо».

Первый этап

Финальный турнир 
В финальном турнире учитывались очки, набранные клубами на первом этапе, которые были поделены пополам с округлением в большую сторону.

За 1-6-е места

За 7-12-е места

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

2000/2001
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 2000 году
2001 год в Грузии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001